Agamemnon steht für:

 Agamemnon, oberster Heerführer der Griechen gegen Troia
 eine Tragödie des Aischylos, siehe Orestie #Agamemnon
 fiktive Figur in Brian Herberts Dune-Zyklus, siehe Figuren der Dune-Zyklen #Agamemnon
 Agamemnon (Skulptur, Bremen), Denkmal in Bremen
 (911) Agamemnon, Asteroid

Agamemnon ist der Name folgender Schiffe:
 HMS Agamemnon, vier Schiffe der britischen Royal Navy
 das Typschiff der Agamemnon-Klasse (1865)
 das Typschiff der Agamemnon-Klasse (1929)
 das Typschiff der Agamemnon-Klasse (1972)
 USS Agamemnon, Schiff der US Navy, siehe Kaiser Wilhelm II. (Schiff, 1903)
 Agamemnon (Schiff, 1820), griechisches Kriegsschiff während der Griechischen Revolution

Siehe auch:
 Agamemnons Tod
 Goldmaske des Agamemnon